NASA, acronyme de l'agence spatiale américaine
 Nasa (peuple), le peuple amérindien
 Nasa (1968-), Gesiel José de Lima, un footballeur brésilien.
 Nasa (1978-), Marcos Antonio García Nascimento, un footballeur brésilien.
 N.A.S.A., le groupe de hip-hop

Toponymie 

 , page d'homonymie

Homonymie d'acronyme